Polizeigewerkschaft steht für: 
 Gewerkschaft der Polizei (Deutschland)
 Deutsche Polizeigewerkschaft
 Bundespolizeigewerkschaft (Deutschland)
 Polizei-Basis-Gewerkschaft (Deutschland)
 Polizeigewerkschaft (Österreich)
 Polizeigewerkschaft Vilnius
 Polizeigewerkschaft Spanien

Siehe auch:
 Bund Deutscher Kriminalbeamter
 EuroCOP